Герцог Камерино — дворянский титул, относящийся к папскому пэрству..

История 
Камерино был маркизатом Гвельфов семьи Варано в составе герцогства Сполетто, его правители участвовали во всех конфликтах между гибеллинами и вельфами. Цезарь Борджиа находился в Риме, готовя окончательные планы своего вмешательства в Тоскану, в Камерино лорд Фаэнцы Манфредо Асторре, верный папской власти, найден плавающим в Тибре, он был задушен.

5 июня 1502 года папа Александр VI отлучил правителя Камерино Джулио Чезаре Варано, обвинив его в помощи врагам святой церкви. 23 июня Чезаре Борджиа покинул Рим с армией в 8 тыс. человек, 20 июля он захватил Камерино и Джулио Чезаре Варано. 25 июля Чезаре получил титул герцога Камерино, который распространялся на одноимённый город и регион.

Предыстория 
Цезарь Борджиа оставил титул герцога Камерино своему брату Джованни Борджиа, который позже был назван герцогом Непи и герцогом Паллестрины. Джованни Борджиа носил много других титулов, а после смерти Александра VI сделал карьеру посла. Он умер в ноябре 1555 года в Генуе, будучи послом папы Павла III, до конца своих дней он получал ренту с герцогства. Право на герцогство Камерино оставалось в руках Джованни Борджиа до его смерти, когда оно перешло к другой ветви семьи Борджиа по причине наследства, образованного им под сицилийской и испанской коронами, поскольку у него было три дочери и не было сыновей.

В 1503 году папа вернул Камерино Хуану Марии Варано в качестве лорда под папским герцогством. В 1521 году Хуан, лорд Камерино был свергнут своим братом Сегизмундом. В 1534 году Камерино был присоединен к герцогству Сполето, но правитель и леди Камерино были свергнуты папой в 1535 году в пользу Эрколе Варано. В 1540 году папа передал Камерино герцогу Пармы Оттавио Фарнезе.

Камерино использовалось папством для заключения политических союзов вплоть до 1555 года, когда окончательно вошёл в постав Папского государства вплоть до 1860 года.

Герцоги Камерино 
 Чезаре Борджиа,
 Джованни Борджиа
 Борджиа — часть майората, созданного Александром VI

Правители под папским владычеством
 Хуан Мария Варано
 Сигизмунд Варано
 Хуан Мария Варано
 герцог Спалето Франческетто Кибо
 герцог Пармы Оттавио Фарнезе
 Эрколе Варано

 с 1555 по 1860 год титулом обладали папы римские. В 1860 году Пий IX передал территорию Папской области королевству Италия, территория герцогства сейчас входит в состав провинции Мачерата. По законам Итальянской республики дворянские титулы Италии прекратили свое существование с падением монархического режима.

Примечания

Ссылки 

 John W. Barker and Christopher Kleinhenz. «Camerino, Duchy of», Medieval Italy: An Encyclopedia, ed. Christopher Kleinhenz (London and New York: Routledge, 2004), p. 173.
 John E. Law. «The Ending of the Duchy of Camerino», Italy and the European Powers: The Impact of War, 1500—1530, ed. Christine Shaw (Leiden and Boston: Brill, 2006), pp. 77-90.
 John E. Law. «The Da Varano Lords of Camerino as Condottiere Princes», Mercenaries and Paid Men, ed. John France (Leiden and Boston: Brill, 2008), pp. 89-104.

Камерино
Дворянство Италии
Дворянство Святого престола
Князья Италии
Князья Папского государства